André Fierens – calciatore belga, centrocampista
 Hippolyte Fierens-Gevaert – cantante lirico belga, critico d'arte, scrittore e curatore capo dei Musei Reali di Arte e Storia di Bruxelles
 Louis Fierens – arciere belga
 Luc Fierens – artista belga